Chiesa di Santa Maria ad Nives ad Anversa degli Abruzzi
 Chiesa di Santa Maria ad Nives a Castel Campagnano
 Chiesa di Santa Maria ad Nives a Faenza
 Chiesa di Santa Maria ad Nives a Gazzaniga
 Chiesa di Santa Maria ad Nives a Osoppo
 Chiesa di Santa Maria ad Nives a Rimini
 Chiesa di Santa Maria ad Nives a Romano di Lombardia